Vivencia puede referirse a:

 Vivencia (filosofía), experiencias que una persona vive; o
 Vivencia, dúo de rock argentino.